

Anno 
 1994 – (MCMXCIV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1994 a.C.

Matematica 
 1994 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1994 Shane – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Televisione 
 1994 (serie televisiva) – serie televisiva italiana.